Гусево — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Гусево — деревня в Виноградовском районе.
 Гусево — деревня в Котласском районе.

Башкортостан 
 Гусево — село в Абзелиловском районе.

Ивановская область 
 Гусево — деревня в Ивановском районе.

Калининградская область 
 Гусево — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область 
 Гусево — деревня в Медынском районе.

Кировская область 
 Гусево — деревня в Шабалинском районе.
 Гусево — деревня в Яранском районе.

Костромская область 
 Гусево — деревня в Антроповском районе.
 Гусево — деревня в Буйском районе.
 Гусево — деревня в Мантуровском районе.
 Гусево — деревня в Судиславском районе.

Марий Эл 
 Гусево — деревня в Оршанском районе.

Московская область 
 Гусево — деревня в Волоколамском районе.

Нижегородская область 
 Гусево — деревня в городском округе Бор.
 Гусево — деревня в Городецком районе.

Новгородская область 
 Гусево — деревня в Маловишерском районе.
 Гусево — деревня в Марёвском районе.
 Гусево — деревня в Мошенском районе.
 Гусево — деревня в Пестовском районе.
 Гусево — деревня в Поддорском районе.
 Гусево — деревня в Хвойнинском районе.

Орловская область 
 Гусево — деревня в Залегощенском районе.

Пермский край 
 Гусево — деревня в Кунгурском районе.

Псковская область 
 Гусево — деревня в Бежаницком районе.
 Гусево — деревня в Невельском районе.
 Гусево — деревня в Себежском районе.

Саратовская область 
 Гусево — село в Красноармейском районе.

Тверская область 
 Гусево — деревня в Зубцовском районе.
 Гусево — деревня в Оленинском районе.

Томская область 
 Гусево — село в Шегарском районе.

Тюменская область 
 Гусево — село в Тюменском районе.

Ярославская область 
 Гусево — деревня в Любимском районе.
 Гусево — деревня в Мышкинском районе.
 Гусево — деревня в Некоузском районе.
 Гусево — деревня в Первомайском районе.

См. также 
 Гусево-1
 Гусево-2
 Гусев
 Гусевка
 Гусевский (значения)